

Оржиця — селище міського типу, Полтавська область, Лубенський район, Оржицька селищна громада
 Оржиця — село, Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада
 Оржиця — річка, права притока Сули (басейн Дніпра), у Полтавській та Черкаській областях